Ярмаркова площа — поширена назва ринкових площ, або сучасних площ, де проводиться ярмарок.

 Ярмаркова площа у м. Лубни.
 Ярмаркова площа у м. Одеса.
 Ярмаркова площа у м. Слов'янськ.
 Ярмаркова площа - колишня назва площі Конституції у Харкові.

Див. також
 Площа Ринок

Площі